

Toponyme 
 Véronne est une commune française, située dans le département de la Drôme.

Hydronymes 
 La Véronne est une rivière française du Massif central, affluent de la Petite Rhue.
 La Véronne est une rivière française du département de l'Eure, affluent de la Risle.

Voir aussi 
 Vérone
 Véronnes